Димитър Демерджиев е български орнитолог.

Биографични данни 
Роден е на 22 октомври 1977 г. в гр. Пловдив. Основното и средното си образование получава в гр. Първомай. От 1994 до 2000 е студент по биология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” в гр. Пловдив. В Национален природонаучен музей при БАН от 2005 до 2008 г. е задочен докторант при проф. Златозар Боев. През 2011 г. защитава дисертационния си труд за научната и образователна степен „доктор“ на тема: „Царският орел (Aquila heliaca heliaca Savigni, 1809) (Accipitridae – Aves) в България – биология, екология, численост и мерки за опазване“ . Д. Демерджиев е дългогодишен сътрудник на Българско дружество за защита на птиците. Владее английски, руски и турски език.

Научни приноси 
Д. Демерджиев е автор и съавтор на над 70 научни публикации в областта на орнитологията, 4 национални планове за действие за опазване на застрашени видове птици, както и на редица популярни публикации в областта на опазването на птиците и природозащитата. Той е сред водещите специалисти с дългогодишен професионален и практически опит в проучването на биологичното разнообразие, анализа на информацията и планирането на природозащитни мерки.
В орнитологията основните му приноси са в областта на биологията, екологията и разпространението орлите в България (и европейска Турция) – царски орел (Aquila heliaca)

, малък креслив орел (Clanga pomarina), морски орел (Haliaeetus albicilla), както и на белоопашат мишелов (Buteo rufinus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), белочела сврачка (Lanius nubicus) и др.

Д. Демерджиев е проучвал орнитофауната на природния резерват „Беглика“, Бесапарските ридове, Източните Родопи и др. Особено внимание отделя на изучаването на птиците в планината Сакар. Изследвал е влиянието на високоволтовите далекоелектропроводи върху смъртността на птиците, промяната на ландшафта върху демографията на застрашени грабливи видове птици, храненето и застрашаващите фактори за едрите грабливи птици, мониторинга на птиците и др.

Източници 

Български орнитолози
Пловдивчани
Възпитаници на Пловдивския университет